Il doppio del torneo di tennis Toronto Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Joakim Nyström che hanno battuto in finale Christo Steyn e Danie Visser 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Joakim Nyström (finale)
 Anand Amritraj /  Peter Fleming (primo turno)

 Amos Mansdorf /  Shahar Perkiss (primo turno)
 Mark Dickson /  Chris Dunk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toronto Indoor 1986